|-
|(10751)||1989 UV1|| align=right|13,4|| align=right|3,105|| align=right|0,228|| align=right|00,74|| align=right|5,471||MBA||29. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(10752)||1989 WJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,147|| align=right|5,95|| align=right|3,831||MBA||25. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10753 van der Velde||1989 WU4|| align=right|13,9|| align=right|2,715|| align=right|0,072|| align=right|3,54|| align=right|4,472||MBA||28. november 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10754)||1990 QV5|| align=right|14,5|| align=right|2,152|| align=right|0,094|| align=right|1,90|| align=right|3,157||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10755)||1990 RO6|| align=right|13,7|| align=right|2,926|| align=right|0,085|| align=right|1,70|| align=right|5,003||MBA||10. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10756)||1990 SJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,217|| align=right|0,164|| align=right|4,76|| align=right|3,300||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10757)||1990 SF3|| align=right|13,7|| align=right|2,291|| align=right|0,066|| align=right|3,79|| align=right|3,468||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10758)||1990 SM7|| align=right|15,0|| align=right|2,229|| align=right|0,099|| align=right|6,09|| align=right|3,327||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10759)||1990 SX16|| align=right|12,8|| align=right|2,974|| align=right|0,123|| align=right|10,22|| align=right|5,128||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10760 Ozeki||1990 TJ3|| align=right|14,2|| align=right|2,206|| align=right|0,131|| align=right|4,74|| align=right|3,275||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10761 Lyubimets||1990 TB4|| align=right|14,1|| align=right|2,592|| align=right|0,129|| align=right|1,30|| align=right|4,173||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|10762 von Laue||1990 TC4|| align=right|13,2|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|1,44|| align=right|5,289||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|10763 Hlawka||1990 TH13|| align=right|12,8|| align=right|3,044|| align=right|0,107|| align=right|10,82|| align=right|5,311||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|10764 Rübezahl||1990 TK13|| align=right|12,9|| align=right|3,061|| align=right|0,106|| align=right|10,79|| align=right|5,355||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(10765)||1990 UZ|| align=right|11,7|| align=right|3,017|| align=right|0,120|| align=right|11,34|| align=right|5,239||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(10766)||1990 UB1|| align=right|12,0|| align=right|3,142|| align=right|0,155|| align=right|14,79|| align=right|5,570||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|10767 Toyomasu||1990 UF1|| align=right|13,7|| align=right|2,224|| align=right|0,151|| align=right|4,48|| align=right|3,316||MBA||22. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10768 Sarutahiko||1990 UZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,160|| align=right|4,44|| align=right|3,276||MBA||21. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|10769 Minas Gerais||1990 UJ5|| align=right|12,7|| align=right|3,076|| align=right|0,084|| align=right|9,50|| align=right|5,395||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10770 Belo Horizonte||1990 VU5|| align=right|13,4|| align=right|3,070|| align=right|0,102|| align=right|9,45|| align=right|5,379||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10771 Ouro Prêto||1990 VK6|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,195|| align=right|12,17|| align=right|5,265||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10772)||1990 YM|| align=right|12,7|| align=right|2,390|| align=right|0,251|| align=right|24,37|| align=right|3,694||MBA||23. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10773)||1991 AK2|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,070|| align=right|21,12|| align=right|5,735||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|10774 Eisenach||1991 AS2|| align=right|14,6|| align=right|2,399|| align=right|0,166|| align=right|4,83|| align=right|3,714||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10775 Leipzig||1991 AV2|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,145|| align=right|1,57|| align=right|3,760||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10776)||1991 CP1|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,130|| align=right|5,10|| align=right|3,792||MBA||12. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(10777)||1991 EB5|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,105|| align=right|6,59|| align=right|3,658||MBA||13. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|10778 Marcks||1991 GN10|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,183|| align=right|4,78|| align=right|3,423||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10779)||1991 LW|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|4,124||MBA||14. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10780 Apollinaire||1991 PB2|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,197|| align=right|6,37|| align=right|4,234||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|10781 Ritter||1991 PV31|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,123|| align=right|5,47|| align=right|4,286||MBA||6. avgust 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10782 Hittmair||1991 RH4|| align=right|15,3|| align=right|2,218|| align=right|0,151|| align=right|4,04|| align=right|3,302||MBA||12. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10783)||1991 RB9|| align=right|13,9|| align=right|2,865|| align=right|0,066|| align=right|1,96|| align=right|4,848||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10784 Noailles||1991 RQ11|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,041|| align=right|15,93|| align=right|4,251||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|10785 Dejaiffe||1991 RD12|| align=right|13,5|| align=right|2,834|| align=right|0,120|| align=right|3,35|| align=right|4,769||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|10786 Robertmayer||1991 TC3|| align=right|15,4|| align=right|2,213|| align=right|0,066|| align=right|3,45|| align=right|3,292||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|10787 Ottoburkard||1991 TL3|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,119|| align=right|5,02|| align=right|5,496||MBA||4. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(10788)||1991 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,871|| align=right|0,036|| align=right|1,07|| align=right|4,865||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10789 Mikeread||1991 VL10|| align=right|13,8|| align=right|2,908|| align=right|0,088|| align=right|2,19|| align=right|4,958||MBA||5. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10790)||1991 XS|| align=right|13,1|| align=right|3,024|| align=right|0,140|| align=right|9,96|| align=right|5,259||MBA||5. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10791)||1992 CS|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,077|| align=right|23,55|| align=right|5,820||MBA||8. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|10792 Ecuador||1992 CQ2|| align=right|12,7|| align=right|3,070|| align=right|0,088|| align=right|10,27|| align=right|5,378||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10793 Quito||1992 CU2|| align=right|12,6|| align=right|3,171|| align=right|0,085|| align=right|8,10|| align=right|5,645||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10794)||1992 DW5|| align=right|13,1|| align=right|3,214|| align=right|0,209|| align=right|1,93|| align=right|5,761||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10795)||1992 EB5|| align=right|12,0|| align=right|3,214|| align=right|0,040|| align=right|22,52|| align=right|5,762||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10796)||1992 EB8|| align=right|15,0|| align=right|2,184|| align=right|0,122|| align=right|1,22|| align=right|3,226||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|10797 Guatemala||1992 GO4|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,120|| align=right|2,71|| align=right|3,425||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10798)||1992 LK|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,228|| align=right|6,47|| align=right|3,472||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|10799 Yucatán||1992 OY2|| align=right|13,9|| align=right|2,461|| align=right|0,196|| align=right|4,58|| align=right|3,859||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10800)||1992 OM8|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,070|| align=right|00,89|| align=right|4,073||MBA||22. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|10801 Lüneburg||1992 SK26|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|4,051||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10802 Masamifuruya||1992 UL6|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,183|| align=right|6,32|| align=right|4,524||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10803)||1992 UK9|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,035|| align=right|3,98|| align=right|4,264||MBA||21. oktober 1992||Geisei||T. Seki
|-
|10804 Amenouzume||1992 WN3|| align=right|13,3|| align=right|2,762|| align=right|0,222|| align=right|9,61|| align=right|4,589||MBA||23. november 1992||Oohira||T. Urata
|-
|10805 Iwano||1992 WG5|| align=right|12,9|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|14,16|| align=right|4,458||MBA||18. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10806 Mexico||1993 FA2|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|6,17|| align=right|5,694||MBA||23. marec 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10807 Uggarde||1993 FT4|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,141|| align=right|2,65|| align=right|5,621||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|10808 Digerrojr||1993 FT5|| align=right|13,0|| align=right|3,057|| align=right|0,048|| align=right|9,87|| align=right|5,344||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|10809 Majsterrojr||1993 FS14|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,166|| align=right|6,44|| align=right|5,606||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|10810 Lejsturojr||1993 FL15|| align=right|13,0|| align=right|3,040|| align=right|0,125|| align=right|4,12|| align=right|5,299||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10811)||1993 FM19|| align=right|12,6|| align=right|2,927|| align=right|0,226|| align=right|7,19|| align=right|5,007||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10812)||1993 FZ25|| align=right|13,3|| align=right|3,032|| align=right|0,113|| align=right|1,86|| align=right|5,280||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10813)||1993 FE31|| align=right|12,0|| align=right|3,209|| align=right|0,051|| align=right|21,67|| align=right|5,749||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10814)||1993 FW31|| align=right|12,1|| align=right|3,175|| align=right|0,090|| align=right|10,98|| align=right|5,657||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10815)||1993 FU32|| align=right|14,5|| align=right|3,132|| align=right|0,158|| align=right|3,27|| align=right|5,542||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10816)||1993 FZ35|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,139|| align=right|2,65|| align=right|5,564||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10817)||1993 FR44|| align=right|12,3|| align=right|3,118|| align=right|0,133|| align=right|4,20|| align=right|5,505||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10818)||1993 FK81|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,040|| align=right|9,99|| align=right|5,331||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|10819 Mahakala||1993 HG|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,142|| align=right|1,38|| align=right|5,570||MBA||19. april 1993||U.S. Naval||J. DeYoung
|-
|10820 Offenbach||1993 QN4|| align=right|14,4|| align=right|2,379|| align=right|0,200|| align=right|6,30|| align=right|3,668||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|10821 Kimuratakeshi||1993 SZ|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,156|| align=right|3,10|| align=right|3,423||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10822 Yasunori||1993 SK1|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,085|| align=right|2,49|| align=right|3,396||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10823 Sakaguchi||1993 SM1|| align=right|14,5|| align=right|2,299|| align=right|0,160|| align=right|4,46|| align=right|3,486||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10824)||1993 SW3|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,201|| align=right|6,22|| align=right|3,343||MBA||24. september 1993||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|10825 Augusthermann||1993 SF4|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,133|| align=right|6,77|| align=right|3,427||MBA||18. september 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10826)||1993 SK16|| align=right|13,2|| align=right|2,275|| align=right|0,150|| align=right|7,66|| align=right|3,432||MBA||19. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10827 Doikazunori||1993 TC3|| align=right|14,8|| align=right|2,212|| align=right|0,207|| align=right|2,40|| align=right|3,289||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10828 Tomjones||1993 TE5|| align=right|14,4|| align=right|2,199|| align=right|0,227|| align=right|2,97|| align=right|3,260||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10829)||1993 UU|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,198|| align=right|7,85|| align=right|3,404||MBA||22. oktober 1993||Geisei||T. Seki
|-
|10830 Desforges||1993 UT6|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,179|| align=right|11,14|| align=right|4,338||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|10831 Takamagahara||1993 VM2|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,230|| align=right|1,40|| align=right|4,182||MBA||15. november 1993||Oohira||T. Urata
|-
|10832 Hazamashigetomi||1993 VN2|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,167|| align=right|2,81|| align=right|3,518||MBA||15. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10833)||1993 VJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,374||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10834 Zembsch-Schreve||1993 VU5|| align=right|14,1|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|5,74|| align=right|3,545||MBA||8. november 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10835 Fröbel||1993 VB8|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,072|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||12. november 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10836)||1994 CS2|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,089|| align=right|14,88|| align=right|4,147||MBA||14. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10837)||1994 EJ1|| align=right|12,4|| align=right|2,664|| align=right|0,070|| align=right|21,83|| align=right|4,346||MBA||6. marec 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|10838 Lebon||1994 EH7|| align=right|13,8|| align=right|2,640|| align=right|0,167|| align=right|12,83|| align=right|4,290||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|10839 Hufeland||1994 GY9|| align=right|14,3|| align=right|2,699|| align=right|0,214|| align=right|10,43|| align=right|4,433||MBA||3. april 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10840)||1994 LR|| align=right|12,2|| align=right|3,078|| align=right|0,050|| align=right|12,66|| align=right|5,400||MBA||1. junij 1994||Kiyosato||A. Sugie
|-
|(10841)||1994 PP1|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,055|| align=right|23,40|| align=right|2,700||MBA||12. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10842)||1994 UY1|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,147|| align=right|3,48|| align=right|3,258||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10843)||1994 YF2|| align=right|14,1|| align=right|2,284|| align=right|0,127|| align=right|4,05|| align=right|3,451||MBA||30. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10844)||1995 AG|| align=right|14,3|| align=right|2,220|| align=right|0,060|| align=right|3,39|| align=right|3,306||MBA||2. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10845)||1995 AA1|| align=right|14,6|| align=right|2,271|| align=right|0,091|| align=right|5,92|| align=right|3,421||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10846)||1995 AW2|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,115|| align=right|5,40|| align=right|3,427||MBA||2. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10847 Koch||1995 AV4|| align=right|12,8|| align=right|2,981|| align=right|0,089|| align=right|8,95|| align=right|5,147||MBA||5. januar 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10848)||1995 BD1|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,154|| align=right|4,16|| align=right|3,387||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10849)||1995 BO1|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,078|| align=right|3,62|| align=right|3,369||MBA||25. januar 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10850 Denso||1995 BU4|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,190|| align=right|8,39|| align=right|3,291||MBA||26. januar 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10851)||1995 CE|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,114|| align=right|5,40|| align=right|3,489||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10852)||1995 CK|| align=right|14,3|| align=right|2,337|| align=right|0,089|| align=right|7,46|| align=right|3,572||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10853)||1995 CW|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,069|| align=right|6,86|| align=right|3,516||MBA||6. februar 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(10854)||1995 DO1|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,186|| align=right|4,86|| align=right|3,783||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10855)||1995 DR1|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,066|| align=right|8,39|| align=right|3,603||MBA||26. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10856 Bechstein||1995 EG8|| align=right|12,7|| align=right|3,164|| align=right|0,243|| align=right|25,95|| align=right|5,628||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10857 Blüthner||1995 EZ8|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,164|| align=right|2,55|| align=right|3,681||MBA||5. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10858)||1995 FT|| align=right|14,5|| align=right|2,435|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|3,799||MBA||28. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10859)||1995 GJ7|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,155|| align=right|9,21|| align=right|4,340||MBA||1. april 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10860)||1995 LE|| align=right|17,3|| align=right|2,581|| align=right|0,573|| align=right|4,15|| align=right|4,146||AMR||3. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10861 Ciske||1995 MG1|| align=right|13,5|| align=right|2,716|| align=right|0,294|| align=right|9,02|| align=right|4,474||MBA||22. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10862)||1995 QE2|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,232|| align=right|22,65|| align=right|5,305||MBA||26. avgust 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|10863 Oye||1995 QJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,938|| align=right|0,076|| align=right|13,38|| align=right|5,034||MBA||31. avgust 1995||Haleakala||AMOS
|-
|10864 Yamagatashi||1995 QS3|| align=right|11,8|| align=right|3,171|| align=right|0,123|| align=right|12,37|| align=right|5,647||MBA||31. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|10865 Thelmaruby||1995 SO33|| align=right|12,9|| align=right|3,085|| align=right|0,113|| align=right|00,98|| align=right|5,418||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10866 Peru||1996 NB4|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|2,48|| align=right|3,789||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10867 Lima||1996 NX4|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,026|| align=right|5,60|| align=right|4,313||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10868)||1996 RF5|| align=right|14,3|| align=right|2,314|| align=right|0,129|| align=right|7,17|| align=right|3,520||MBA||3. september 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10869)||1996 SJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,233|| align=right|0,201|| align=right|5,07|| align=right|3,335||MBA||21. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10870 Gwendolen||1996 SY4|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,207|| align=right|2,98|| align=right|3,718||MBA||25. september 1996||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(10871)||1996 TG7|| align=right|14,3|| align=right|2,429|| align=right|0,199|| align=right|2,60|| align=right|3,786||MBA||5. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10872 Vaculík||1996 TJ9|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,085|| align=right|2,88|| align=right|4,051||MBA||12. oktober 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(10873)||1996 TF11|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|3,745||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|10874 Locatelli||1996 TN19|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,204|| align=right|00,67|| align=right|3,649||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10875 Veracini||1996 TG28|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,212|| align=right|9,85|| align=right|4,530||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10876)||1996 UB|| align=right|13,3|| align=right|2,869|| align=right|0,015|| align=right|1,01|| align=right|4,859||MBA||16. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10877)||1996 UR|| align=right|13,4|| align=right|2,691|| align=right|0,164|| align=right|5,88|| align=right|4,415||MBA||16. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10878 Moriyama||1996 VV|| align=right|13,8|| align=right|2,522|| align=right|0,138|| align=right|4,14|| align=right|4,004||MBA||3. november 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(10879)||1996 VM3|| align=right|13,3|| align=right|2,915|| align=right|0,069|| align=right|1,19|| align=right|4,977||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10880)||1996 VN4|| align=right|13,8|| align=right|2,936|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|5,029||MBA||6. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(10881)||1996 VA5|| align=right|13,8|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|11,82|| align=right|4,128||MBA||4. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|10882 Shinonaga||1996 VG5|| align=right|13,2|| align=right|2,760|| align=right|0,149|| align=right|5,41|| align=right|4,585||MBA||3. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10883)||1996 VU5|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,175|| align=right|2,22|| align=right|5,538||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10884 Tsuboimasaki||1996 VD9|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,122|| align=right|4,07|| align=right|4,242||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10885 Horimasato||1996 VE9|| align=right|12,0|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|11,00|| align=right|5,218||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10886)||1996 VR30|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,024|| align=right|6,65|| align=right|5,659||MBA||10. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(10887)||1996 XU25|| align=right|13,5|| align=right|2,892|| align=right|0,065|| align=right|1,82|| align=right|4,917||MBA||12. december 1996||Oohira||T. Urata
|-
|10888 Yamatano-orochi||1996 XT30|| align=right|12,6|| align=right|3,180|| align=right|0,090|| align=right|18,17|| align=right|5,669||MBA||6. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10889)||1997 AO1|| align=right|11,5|| align=right|3,945|| align=right|0,069|| align=right|5,18|| align=right|7,835||HLD||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10890)||1997 AY2|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,237|| align=right|10,45|| align=right|5,612||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10891 Fink||1997 QR3|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,125|| align=right|5,09|| align=right|3,468||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10892)||1997 SX2|| align=right|14,7|| align=right|2,260|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|3,396||MBA||23. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(10893)||1997 SB10|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|4,37|| align=right|4,105||MBA||19. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10894 Nakai||1997 SE30|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,219|| align=right|1,97|| align=right|5,375||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10895 Aynrand||1997 TC18|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,074|| align=right|5,15|| align=right|3,409||MBA||11. oktober 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(10896)||1997 UZ14|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,132|| align=right|4,35|| align=right|3,605||MBA||26. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10897)||1997 VW3|| align=right|13,2|| align=right|2,843|| align=right|0,088|| align=right|2,53|| align=right|4,793||MBA||7. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10898)||1997 WJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,050|| align=right|3,91|| align=right|3,461||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10899)||1997 WN13|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,178|| align=right|1,98|| align=right|3,613||MBA||24. november 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10900)||1997 WF21|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,173|| align=right|3,35|| align=right|3,762||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10901)||1997 WS21|| align=right|15,1|| align=right|2,220|| align=right|0,121|| align=right|2,88|| align=right|3,306||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10902)||1997 WB22|| align=right|13,3|| align=right|2,316|| align=right|0,092|| align=right|9,32|| align=right|3,524||MBA||25. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10903)||1997 WA30|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,161|| align=right|11,77|| align=right|4,278||MBA||24. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10904)||1997 WR31|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,149|| align=right|1,33|| align=right|3,729||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10905)||1997 WB38|| align=right|14,5|| align=right|2,174|| align=right|0,128|| align=right|2,44|| align=right|3,204||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10906)||1997 WO44|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,194|| align=right|5,39|| align=right|4,048||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10907 Savalle||1997 XG5|| align=right|14,1|| align=right|2,831|| align=right|0,090|| align=right|2,15|| align=right|4,762||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|10908 Kallestroetzel||1997 XH9|| align=right|13,2|| align=right|3,046|| align=right|0,185|| align=right|3,57|| align=right|5,314||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(10909)||1997 XB10|| align=right|13,5|| align=right|2,350|| align=right|0,139|| align=right|12,90|| align=right|3,602||MBA||5. december 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(10910)||1997 YX|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,159|| align=right|1,97|| align=right|4,031||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10911)||1997 YC1|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,216|| align=right|3,65|| align=right|3,640||MBA||19. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10912)||1997 YW5|| align=right|13,2|| align=right|2,800|| align=right|0,098|| align=right|6,10|| align=right|4,684||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10913)||1997 YE14|| align=right|13,1|| align=right|2,794|| align=right|0,131|| align=right|8,19|| align=right|4,670||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10914 Tucker||1997 YQ14|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,143|| align=right|00,56|| align=right|5,650||MBA||31. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10915)||1997 YU16|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,020|| align=right|3,02|| align=right|4,261||MBA||29. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10916)||1997 YB17|| align=right|13,1|| align=right|2,886|| align=right|0,019|| align=right|00,95|| align=right|4,901||MBA||31. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(10917)||1998 AN|| align=right|12,9|| align=right|2,771|| align=right|0,087|| align=right|4,56|| align=right|4,612||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10918 Kodaly||1998 AS1|| align=right|13,7|| align=right|3,107|| align=right|0,147|| align=right|2,92|| align=right|5,476||MBA||1. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10919)||1998 AQ8|| align=right|13,8|| align=right|2,818|| align=right|0,023|| align=right|4,25|| align=right|4,730||MBA||10. januar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10920)||1998 BC1|| align=right|12,5|| align=right|3,180|| align=right|0,147|| align=right|00,30|| align=right|5,671||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10921 Romanozen||1998 BC2|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,162|| align=right|4,85|| align=right|3,379||MBA||17. januar 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(10922)||1998 BG2|| align=right|13,7|| align=right|2,212|| align=right|0,185|| align=right|1,20|| align=right|3,290||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10923)||1998 BM12|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,174|| align=right|00,45|| align=right|5,423||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10924 Mariagriffin||1998 BU25|| align=right|12,7|| align=right|3,042|| align=right|0,052|| align=right|10,61|| align=right|5,306||MBA||29. januar 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|10925 Ventoux||1998 BK30|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,061|| align=right|2,48|| align=right|4,241||MBA||28. januar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(10926)||1998 BF41|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,167|| align=right|2,72|| align=right|5,391||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|10927 Vaucluse||1998 BB42|| align=right|13,6|| align=right|2,602|| align=right|0,132|| align=right|6,71|| align=right|4,196||MBA||29. januar 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|10928 Caprara||1998 BW43|| align=right|13,3|| align=right|2,782|| align=right|0,223|| align=right|8,69|| align=right|4,639||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|10929 Chenfangyun||1998 CF1|| align=right|13,2|| align=right|3,154|| align=right|0,112|| align=right|1,54|| align=right|5,599||MBA||1. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10930 Jinyong||1998 CR2|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,101|| align=right|10,24|| align=right|5,336||MBA||6. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10931 Ceccano||1998 DA|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,053|| align=right|6,33|| align=right|4,420||MBA||16. februar 1998||Ceccano||G. Masi
|-
|10932 Rebentrost||1998 DL1|| align=right|13,7|| align=right|2,432|| align=right|0,161|| align=right|12,70|| align=right|3,793||MBA||18. februar 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(10933)||1998 DC24|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,245|| align=right|13,69|| align=right|4,377||MBA||17. februar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10934 Pauldelvaux||1998 DN34|| align=right|12,9|| align=right|3,211|| align=right|0,069|| align=right|3,53|| align=right|5,754||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10935)||1998 EC|| align=right|12,9|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|16,73|| align=right|4,049||MBA||1. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10936)||1998 FN11|| align=right|12,6|| align=right|2,431|| align=right|0,277|| align=right|13,81|| align=right|3,790||MBA||22. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10937 Ferris||1998 QW54|| align=right|12,7|| align=right|3,221|| align=right|0,034|| align=right|4,71|| align=right|5,779||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|10938 Lorenzalevy||1998 SW60|| align=right|11,8|| align=right|3,226|| align=right|0,066|| align=right|21,69|| align=right|5,793||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(10939)||1999 CJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,174|| align=right|0,139|| align=right|2,38|| align=right|3,205||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10940)||1999 CE52|| align=right|13,6|| align=right|2,268|| align=right|0,209|| align=right|6,95|| align=right|3,416||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10941)||1999 CD79|| align=right|13,8|| align=right|2,851|| align=right|0,050|| align=right|7,14|| align=right|4,814||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10942)||1999 CN83|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,197|| align=right|10,31|| align=right|4,156||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10943 Brunier||1999 FY6|| align=right|15,4|| align=right|2,147|| align=right|0,174|| align=right|00,75|| align=right|3,145||MBA||20. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(10944)||1999 FJ26|| align=right|13,1|| align=right|2,543|| align=right|0,171|| align=right|4,28|| align=right|4,056||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10945)||1999 GS9|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,044|| align=right|10,63|| align=right|5,356||MBA||14. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10946)||1999 HR2|| align=right|13,0|| align=right|2,854|| align=right|0,218|| align=right|15,92|| align=right|4,821||MBA||16. april 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10947 Kaiserstuhl||2061 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,179|| align=right|4,96|| align=right|3,638||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10948 Odenwald||2207 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,049|| align=right|6,16|| align=right|3,656||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10949 Königstuhl||3066 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,718|| align=right|0,033|| align=right|12,64|| align=right|4,481||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10950)||4049 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,234|| align=right|0,121|| align=right|7,99|| align=right|5,816||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10951 Spessart||4050 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,068|| align=right|9,62|| align=right|5,154||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10952 Vogelsberg||4152 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,911|| align=right|0,228|| align=right|12,78|| align=right|4,966||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10953)||4276 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,184|| align=right|5,51|| align=right|3,303||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10954)||4545 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,026|| align=right|1,39|| align=right|5,058||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10955)||5011 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|5,18|| align=right|4,488||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10956 Vosges||5023 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|6,54|| align=right|3,609||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10957 Alps||6068 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,110|| align=right|5,04|| align=right|5,124||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10958 Mont Blanc||6188 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|2,20|| align=right|3,338||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10959 Appennino||6579 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,376|| align=right|0,090|| align=right|3,16|| align=right|3,661||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10960 Gran Sasso||6580 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,226|| align=right|0,099|| align=right|3,93|| align=right|3,321||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10961 Buysballot||6809 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,127|| align=right|1,02|| align=right|3,301||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10962 Sonnenborgh||9530 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,383|| align=right|0,166|| align=right|9,72|| align=right|3,677||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10963 van der Brugge||2088 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,100|| align=right|0,073|| align=right|10,36|| align=right|5,458||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10964)||3216 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,029|| align=right|2,14|| align=right|4,585||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10965 van Leverink||3297 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,128|| align=right|2,08|| align=right|5,486||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(10966)||3308 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,108|| align=right|1,42|| align=right|5,533||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10967)||4349 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,769|| align=right|0,312|| align=right|9,00|| align=right|4,606||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10968)||4393 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,123|| align=right|2,44|| align=right|5,509||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10969)||4827 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,798|| align=right|0,154|| align=right|8,63|| align=right|4,679||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10970)||1079 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,720|| align=right|0,134|| align=right|1,88|| align=right|4,485||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10971)||1179 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,449|| align=right|0,163|| align=right|1,77|| align=right|3,831||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10972)||1188 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,095|| align=right|2,33|| align=right|3,833||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10973)||1210 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|3,56|| align=right|3,360||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10974 Carolalbert||2225 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,134|| align=right|2,17|| align=right|3,854||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10975)||2246 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,204|| align=right|3,73|| align=right|4,459||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10976)||2287 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|6,14|| align=right|4,531||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10977)||3177 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,024|| align=right|1,39|| align=right|3,348||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10978)||4095 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,130|| align=right|15,56|| align=right|5,430||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10979 Fristephenson||4171 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,457|| align=right|0,083|| align=right|5,56|| align=right|3,852||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10980)||4294 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|2,86|| align=right|3,391||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10981)||1148 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,245|| align=right|6,19|| align=right|4,667||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10982)||2672 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,198|| align=right|0,279|| align=right|13,18|| align=right|5,717||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10983)||3196 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,190|| align=right|2,35|| align=right|3,771||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10984)||3507 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,169|| align=right|0,328|| align=right|5,89|| align=right|3,194||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10985)||4017 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,052|| align=right|5,35|| align=right|3,245||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10986)||4313 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,229|| align=right|0,127|| align=right|2,96|| align=right|3,326||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10987)||1967 US|| align=right|13,4|| align=right|2,405|| align=right|0,168|| align=right|7,40|| align=right|3,730||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(10988)||1968 OL|| align=right|14,3|| align=right|2,280|| align=right|0,260|| align=right|24,06|| align=right|3,442||MBA||28. julij 1968||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|10989 Dolios||1973 SL1|| align=right|11,4|| align=right|5,161|| align=right|0,087|| align=right|10,59|| align=right|11,73||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10990 Okunev||1973 SF6|| align=right|14,5|| align=right|2,214|| align=right|0,199|| align=right|6,20|| align=right|3,295||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10991 Dulov||1974 RY1|| align=right|14,4|| align=right|2,355|| align=right|0,229|| align=right|2,74|| align=right|3,613||MBA||14. september 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10992)||1974 SF|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,243|| align=right|4,96|| align=right|3,635||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(10993)||1975 XF|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,200|| align=right|6,43|| align=right|3,530||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(10994)||1978 EU9|| align=right|13,2|| align=right|2,906|| align=right|0,004|| align=right|2,44|| align=right|4,953||MBA||15. marec 1978||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(10995)||1978 NS|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,212|| align=right|00,45|| align=right|5,247||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(10996)||1978 NX7|| align=right|13,0|| align=right|3,216|| align=right|0,120|| align=right|5,39|| align=right|5,766||MBA||7. julij 1978||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|10997 Gahm||1978 RX7|| align=right|13,7|| align=right|2,619|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|4,237||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(10998)||1978 UN4|| align=right|13,1|| align=right|3,109|| align=right|0,084|| align=right|13,96|| align=right|5,482||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(10999)||1978 VC6|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,339|| align=right|9,57|| align=right|4,276||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11000)||1978 VE6|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,189|| align=right|1,74|| align=right|3,704||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov